Elta kan syfta på:

Geografi

Norge 

 Elta (vattendrag i Norge), Hedmark fylke,

Tyskland 

 Elta (Donau) – vattendrag i Baden-Württemberg, 

Robotskapade Norgeförgreningar